,
 Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954), écrivain,
  (1880–1935), militant communiste,
Konstancija Mickevičiūtė, mère de Algirdas Julien Greimas,
Adam Mickiewicz, poète.